Hamidou (deutsch: Hamidu) ist ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Djibrilla Hima Hamidou (* 1965), nigrischer Offizier
 Hamidu Reis (1770–1815), algerischer Korsar
 Jules Hamidou (* 1987), tschadischer Fußballspieler
 Omar Hamidou Tchiana (* 1970), nigrischer Politiker
 Souleymanou Hamidou (* 1973), kamerunischer Fußballtorhüter